Азбуката на английския език се основава на латиницата и има 26 букви.

История 
В съвременния английски език излиза от употреба правописа на торн (þ), ед (ð), уин (ƿ) и йох (Ȝ ȝ), а аш (æ) и (œ) стават архаични.

Букви 

Някои поредици от букви са объркващи като pee и bee или em и en и по специално когато се телефонира или общува чрез радио връзка. Фонетични азбуки като Фонетичната азбука на НАТО се използва от пилоти на самолети, полиция и други за да отстрани възможни обърквания.

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

Фонетика 
В английския има звукове, несъществуващи в българския език. От друга гледна точка, броят на звуковете е значително по-голям от броя на буквите в азбуката и заради това една буква или буквосъчетание се използват за означаване на различни звукове и звукосъчетания.

Честота на буквите 
Най-често срещаната буква е E, а най-рядката Z.

Бележки

Вижте също 
 Азбука
 ASCII
 Уникод
Гръцка азбука

Английски език
Азбуки